Sun Open Storage - система хранения данных с открытым кодом, разработанная корпорацией Sun Microsystems.

История
Sun приобрела компанию StorageTek в 2005 и открыла код многих её продуктов. В совокупности с серверными технологиями и Solaris, Sun рассчитывает построить доступную платформу хранения данных. Sun планирует занять не менее 12 процентов на этом рынке к 2011 году. Решения от других поставщиков являются закрытыми системами, в которых все компоненты должны покупаться у одного производителя.

Технологии

Особенности
OpenSolaris предлагает поддержку SCSI, iSCSI, iSNS, Fibre Channel, FCoE, InfiniBand, RDMA, Object storage device и SAS.

Программное обеспечение
 OpenSolaris
 ZFS, NFS и CIFS
 StorageTek Archive Manager
 StorageTek Availability Suite

Аппаратные платформы
 Sun Fire X4500
 Sun StorageTek 5800 System
 Sun Storage 7000 Unified Storage

Ссылки 
 Sun Open Storage
 OpenSolaris Storage Projects
 Setting Up an OpenSolaris Storage Server in 10 Minutes or Less

Sun Microsystems